Гран-при Канады 1976 года — четырнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1976 года. Автогонки прошли 3 октября 1976 года на трассе Моспорт-Парк.

После Гран-при Италии стало известно, что трибунал FIA всё же исключил Ханта из результатов Гран-при Великобритании, и таким образом, отрыв Лауды от Ханта вырос на 12 очков - теперь Ники опережал соперника на 17 очков за три гонки до конца чемпионата. «Вильямс» выставил второй автомобиль для Криса Эймона, но на тренировке тот столкнулся с Харальдом Эртлем и травмировал ноги. Эртль получил повреждения спины, оба гонщика в гонке не участвовали. Квалификацию выиграл Джеймс Хант, Лауда стартовал на шестом месте.

Хант проиграл старт обладателю второго места Ронни Петерсону, а Патрик Депайе обошёл Брамбиллу в споре за третье место. В конце первого круга Брамбилла уступил четвёртое место Марио Андретти. На девятом круге Хант вышел в лидеры и держался первым до финиша, одержав победу. Лауда долгое время шёл на шестом месте, но ближе к финишу у него появились проблемы с управлением своего автомобиля и  на финише он был лишь восьмым.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-8 Ронни Петерсон

9-80 Джеймс Хант

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Канады
Спорт в Канаде в 1976 году